Ґрабово-Завади () — село в Польщі, у гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства.

Примітки 

Села Пшасниського повіту